Droga magistralna A15 – droga magistralna w południowo-wschodniej części Litwy, o długości 49,28 km
 Droga magistralna A15 – jedna z dróg magistralnych znajdujących się na obszarze Łotwy